Bundesliga 1966/1967 był to 4. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 20 sierpnia 1966 roku, a zakończył się 3 czerwca 1967. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił zespół TSV 1860 Monachium. Nowym mistrzem Niemiec został Eintracht Brunszwik, dla którego był to pierwszy tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobyli Lothar Emmerich i Gerd Müller, który strzelili po 28 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki spotkań

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej
1966 w Niemczech
1967 w Niemczech